В одиночному розряді тенісного турніру Malaysian Women's Open 1993, який проходив в рамках Туру WTA 1993, Ніколь Брандтке здобула титул, у фіналі перемігши Енн Гроссман 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Патті Фендік (півфінал)
  Стефані Роттьєр (півфінал)
  Ніколь Брандтке (переможниця)
  Енн Гроссман (фінал)

 Яюк Басукі (чвертьфінал)
 Паскаль Параді-Мангон (чвертьфінал)
 Міріам Ореманс (2-ге коло)
 Андреа Стрнадова (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Malaysian Women's Open